Rüsselbach ist ein geographischer Name:

Gemeindeteile und Orte:
 Rüsselbach, Gemarkung und ehemalige Gemeinde im Landkreis Forchheim, Bayern
 Kirchrüsselbach, Gemeindeteil von Markt Igensdorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Mittelrüsselbach, Gemeindeteil von Markt Igensdorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Oberrüsselbach, Gemeindeteil von Markt Igensdorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Unterrüsselbach, Gemeindeteil von Markt Igensdorf, Landkreis Forchheim, Bayern

Gewässer:
 Rüsselbach (Aubach), linker Zufluss des linken Zweigs des Aubachs (zum Mühlbach genannten rechten Zweig, zur Schwabach, zur Regnitz) bei Weidenbühl, Markt Igensdorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Rüsselbach (Große Aue), rechter Zufluss der Große Aue bei Düdinghausen, Gemeinde Steyerberg, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen
 Rüsselbach, Oberlaufname des Küsnachter Dorfbachs bei Limberg, Gemeinde Küsnacht, Bezirk Meilen, Kanton Zürich
 Rüsselbach (Nuhne), rechter Zufluss der Nuhne nach Rengershausen, Stadt Frankenberg (Eder), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Nordhessen
 Rüsselbach (Schwabach), linker Zufluss eines Mühlbachs links der Schwabach (zur Regnitz) an der Weidenmühle, Markt Igensdorf, Landkreis Forchheim, Bayern

Siehe auch:
 Rüssenbach